Afro Basaldella – pittore friulano
Mirko Basaldella – scultore friulano
Dino Basaldella – scultore friulano

Può anche indicare alcuni toponimi friulani:
 Basaldella – frazione di Campoformido in provincia di Udine
 Basaldella – frazione di Vivaro in provincia di Pordenone